Мировая серия 2007 — решающая серия игр Главной лиги бейсбола в сезоне 2007 года. Победителем стала команда «Бостон Ред Сокс», обыгравшая «Колорадо Рокиз» со счётом 4-0.

Матчи 
 1-9 = Иннинги; R = Раны (очки); H = Хиты; АЛ = Команда Американской лиги; НЛ = Команда Национальной лиги

Игра #1 
 Дата: 24 октября 2007 года
 Стадион: Fenway Park

Игра #2 
 Дата: 25 октября 2007 года
 Стадион: Fenway Park

Игра #3 
 Дата: 27 октября 2007 года
 Стадион: Coors Field

Игра #4 

 Дата: 28 октября 2007 года
 Стадион: Coors Field

См. также 
 Мировая серия
 2007 год в бейсболе
 Финальная серия Американской лиги 2007
 Финальная серия Национальной лиги 2007

Ссылки 
  
 Мировая серия 2007 на Baseball-Almanac.com 

Мировая серия
МЛБ в сезоне 2007
Спортивные соревнования в Бостоне
Спортивные соревнования в Денвере